Дискография американского рэпера и продюсера Джастина Смита, известного под псевдонимом Just Blaze.

1998

Harlem World — The Movement 
 05. «I Really Like It» (Feat. Mase & Kelly Price) (Co Produce by Supa Sam & Mase)

Buckshot — The BDI Thug 
 09. «Heavy Weighters» (Feat. Swan & F.T.)

F.T. — New York State Of Rhyme 
 04. «F-AVA» (Feat. AVA)

Killah Priest — View From Masada 
 02. «View from Masada»
 03. «Hard Times»
 06. «Gotta Eat»

2000

Amil — All Money Is Legal 
 09. «That’s Right» (Feat. Jay-Z) (Co produce by L.R)

Beanie Sigel — The Truth 
 02. «Who Want What» (Feat. Memphis Bleek)

Big Pun — Yeeeah Baby 
 03. «Off Wit His Head» (Feat. Prospect)
 11. «Wrong Ones» (Feat. Sunkiss)

Half-A-Mill — Milíon 
 08. «Fires in Hell»
 13. «Thug Luv»

Баста Раймс — Anarchy 
 06. «Street Shit»
 15. «Here We Go Again» (Feat. Flipmode Squad)

Jay-Z — The Dynasty: Roc La Familia 
 01. «Intro»
 04. «Streets Is Talking» (Feat. Beanie Sigel)
 07. «Stick 2 the Script» (Feat. Beanie Sigel)
 13. «The R.O.C.» (Feat. Beanie Sigel & Memphis Bleek)
 14. «Soon You’ll Understand»

Memphis Bleek — The Understanding 
 01. «Intro — U Know Bleek»
 04. «We Get Low»
 11. «They’ll Never Play Me»
 14. «In My Life»

DJ Clue — The Professional 2 
 18. «M.A.R.C.Y.» (Feat. Memphis Bleek & Geda K)

Prodigy — H.N.I.C. 
 19. «Diamond» (Feat. Bars & Hooks)

2001

Beanie Sigel — The Reason 
 02. «Beanie (Mack B**ch)»
 03. "So What You Saying " (Feat. Memphis Bleek)
 04. «Get Down»
 12. «Mom Praying» (Feat. Scarface)
 13. «Still Got Love For You» (Feat. Jay-Z & Rell)
 14. «What Your Life Like 2»

Jadakiss — Kiss tha Game Goodbye 
 16. «It’s Time I See You» (Feat. Cross, Drag-On, Eve, Infa-Red, Sheek, & Styles P)

Jay-Z — The Blueprint 
 04. «Girls, Girls, Girls»
 06. «U Don’t Know»
 10. «Song Cry»
 14. «Breathe Easy (Lyrical Exercise)» (Bonus Track)

Fabolous — Ghetto Fabolous 
 12. «Ma' Be Easy»

DMX — The Great Depression 
 13. «I’m a Bang»

Баста Раймс — Genesis 
 02. «Everybody Rise Again»
 07. «We Got What You Want»
 19. «Match the Name With the Voice» (Feat. Flipmode Squad)

2002

State Property — State Property Soundtrack 
 01. Roc The Mic — Beanie Sigel & Freeway
 03. It’s Not Right — Beanie Sigel, Young Chris & Omillio Sparks
 07. Bitch Niggas — Beanie Sigel & Omillio Sparks
 13. Don’t Realize — Beanie Sigel & Rell

Cam'ron — Come Home with Me 
 02. «Losing Weight pt. 2» (Feat. Джулз Сантана)
 03. «Oh Boy» (Feat. Джулз Сантана)
 07. «Welcome to New York City» (Feat. Jay-Z & Джулз Сантана)
 13. «The Roc (Just Fire)» (Feat. Memphis Bleek & Beanie Sigel)

Various Artist — Like Mike Soundtrack 
 06. «Playin' The Game» (Feat. Bow Wow)

Trina — Diamond Princess 
 11. «How We Do» (Feat. Fabolous)

Various Artist — Paid In Full Soundtrack 
 06. «Don’t You Know» — Jay-Z
 11. «Alright» — Allen Anthony
 13. «I Am Dame Dash» — Dame Dash (Feat. Джим Джонс & Cam'ron)

Jay-Z — The Blueprint²: The Gift & the Curse 
The Gift:
 02. «Hovi Baby»
The Curse:
 03. «U Don’t Know (Remix)» (Feat. M.O.P.)
 04. «Meet the Parents»
 05. «Some How Some Way» (Feat. Beanie Sigel & Scarface)
 10. «As One» (Feat. Memphis Bleek, Beanie Sigel, Freeway, Young Gunz, Peedi Crakk, Omillio Sparks, & Rell)
 12. «Show You How» (Bonus Track)
 13."Bitches & Sisters" (Bonus Track)

Эрик Сермон — React 
 03. «We Don’t Care» (Feat. Free)
 05. «React» (Feat. Redman)

Snoop Dogg — Paid tha Cost to Be da Boss 
 06. «Lollipop» (Feat. Jay-Z, Soopafly & Nate Dogg)

Мэррайя Кэри — Charmbracelet 
 02. «Boy (I Need You)» (Feat. Cam'ron)
 05. «You Got Me» (Feat. Freeway & Jay-Z)

Shaggy — Hey Sexy Lady (Single) 
 00. «Hey Sexy Lady (Just Blaze Remix)» (Feat. Brian & Tony Gold)

Mario — C’mon CDS 
 02. «C’mon (Just Blaze Remix)»

2003

The Diplomats — Diplomatic Immunity 
Disc 2:
 01. «I Really Mean It»
 11. «Built This City»

Freeway — Philadelphia Freeway 
 01. «Free»
 02. «What We Do» (Feat. Jay-Z & Beanie Sigel)
 04. «Flipside» (Feat. Peedi Crakk)
 05. «On My Own» (Feat. Nelly)
 06. «We Get Around» (Feat. Snoop Dogg)
 07. «Don’t Cross The Line» (Feat. Faith Evans)
 09. «Full Effect» (Feat. Young Gunz)
 13. «Alright» (Feat. Allen Anthony)
 15. «You Got Me» (Feat. Mariah Carey & Jay-Z) (Bonus Track)
 16. «Line 'Em Up» (Feat. Young Chris) (Bonus Track)

Fabolous — Street Dreams 
 05. «Can’t Let You Go» (Feat. Lil' Mo & Mike Shorey)

Just Blaze — NBA Live 2003 OST 
 05. "Let’s Go (Feat. Freeway & Memphis Bleek)

Flipmode Squad — NBA Live 2003 OST 
 12. «Here We Go»

Joe Budden — Joe Budden 
 03. «Pump It Up»
 09. «Fire» (Feat. Busta Rhymes)
 13. «Give Me Reason»

Fabolous — More Street Dreams 2: The Mixtape  
 09. Fire (Feat. Joe Budden & Paul Cain)
 14. Can’t Let You Go (Remix)

Jay-Z — The Black Album 
 01. «Interlude»
 02. «December 4th»
 10. «Public Service Announcement (Interlude)»

Keith Murray — He's Keith Murray 
 04. «Yeah Yeah U Know It» (Feat. Erick Sermon & Redman)

Nick Cannon — Nick Cannon 
 01. «Get Crunk Shorty» feat. Ying Yang Twins & Fatman Scoop

«Love Don’t Cost a Thing» Original Soundtrack 
 01. «Shorty (Put It on the Floor)» (Busta Rhymes, Chingy, Fat Joe & Nick Cannon)

Memphis Bleek — M.A.D.E. 
 02. «Everythings a Go» (Feat. Jay-Z)
 03. «Round Here» (Feat. Trick Daddy & T.I.)
 04. «Just Blaze, Bleek & Free» (Feat. Freeway)
 06. «Hypnotic» (Feat. Jay-Z & Beanie Sigel)
 08. «War»
 12. «Hell No»
 17. «R.O.C.»

2004

Carl Thomas — Let's Talk About It 
 03. «My First Love»

Young Gunz — Tough Luv 
 04. «Friday Night»
 07. «Tough Luv» (Feat. Denim)

Shyne — Godfather Buried Alive 
 «Here with Me»
 «Diamonds & Mac 10’s»

LeToya — LeToya 
 01. «U Got What I Need»

Usher — Confessions 
 03. «Throwback»
 03. «Throwback (Remix)» (Feat. Jadakiss) («Confessions (Special edition)»)

Shawnna — Worth tha Weight 
 02. «Let’s Go»

Talib Kweli — The Beautiful Struggle 
 12. «Never Been in Love»

Jon B — Stronger Everyday 
 01. «Everytime» (Feat. Dirt McGirt)
 16. «Everytime (Remix)» (Feat. Beenie Man & Farena)

Jin — The Rest Is History 
 04. «Club Song»

Ying Yang Twins — My Brother & Me Bonus DVD 
 07. «Get Crunk Shorty» (Feat. Nick Cannon & Fatman Scoop)

Rah Digga — Everything Is a Story (Unreleased) 
 00. «Party and Bullshit 2003»
 00. «Party and Bullshit 2003 (Remix)» (Feat. Missy Elliott & Eve)
 00. «Street People» (Feat. Young Zee & Joe Budden)
 00. «I’m Rich Bitch
 00. „Lookin' da Same to Me“
 00. „Tell Me Why“ (Feat. Pink)

Fabolous — Real Talk 
 12. „It’s Alright“ (Feat. Sean Paul)
 13. „Breathe“

Memphis Bleek 
 00. „Yes“ (Feat. Jay-Z)

Lenny Kravitz 
 00. „Storm [Just Blaze Remix]“ (Feat. Jay-Z)

2005

Fat Joe — All or Nothing 
 03. „Safe 2 Say (The Incredible)“

The Game — The Documentary 
 08. „Church for Thugs“
 13. „No More Fun and Games“

Beanie Sigel — The B. Coming 
 09. „Bread and Butter“ (Feat. Sadat X & Grand Puba)

Memphis Bleek — 534 
 01. „534“
 02. „Interlude“
 03. „Dear Summer“ (Feat. Jay-Z)
 14. „Straight Path“

M.E.D. — Push Comes to Shove 
 15. „Get Back“

Kanye West — Late Registration 
 03. „Touch the Sky“ (Feat. Lupe Fiasco)

Busta Rhymes — The Big Bang 
 00. „Get Flat“ (Feat. Butch Cassidy) (Leftover track)

Notorious B.I.G. — Duets: The Final Chapter 
 10. „Livin' In Pain“ (Feat. Mary J. Blige, 2Pac & Nas)

2006

LeToya — LeToya 
 02. „U Got What I Need“ (Album Version)

Ghostface Killah — Fishscale 
 04. „The Champ“

Cory Gunz 
 „I Gotcha“ (Feat. Lil Wayne)

T.I. — King 
 01. „King Back“
 04. „I’m Talkin' to You“

Governor — Son of Pain 
 08. „You Got The Power“ (Feat. T.I.)

Rhymefest — Blue Collar 
 02. „Dynomite (Going Postal)“

Diddy — Press Play 
 07. „Tell Me“ (Feat. Christina Aguilera)

The Game — Doctor's Advocate 
 05. „Remedy“
 16. „Why You Hate The Game“ (Feat. Nas & Marsha Ambrosius)

Jay-Z — Kingdom Come 
 02. „Oh My God“
 03. „Kingdom Come“
 04. „Show Me What You Got“

Freeway — The Hood News Reloaded (The Remix Edition) (Cutmaster C mixtape) 
 08. „Flipside (Part 2)“ (Feat. Peedi Crakk)

Capone — Menace 2 Society 
 03. „Troublesome (La, La, La)“ (Feat. Noreaga)

Bella 
 00. „Never Be Me“ (Feat. Рик Росс)

Teriyaki Boyz — „Beef or Chicken“ 
 09. „今夜はバギーパンツ“ [Kon-ya wa Baggy Pants] (Tonight is Baggy Pants)»

2007

Juelz Santana — Nike (реклама) 
 00. «The Second Coming» (Feat. Just Blaze)

Daddy Yankee — El Cartel: The Big Boss 
 12. «Papi Lover» (Feat. Nicole Scherzinger) (co-produced with Echo & Diesel))

Fabolous — From Nothin' to Somethin' 
 06. «Return of the Hustle» (Feat. Swizz Beatz)

T.I. — T.I. vs T.I.P. 
 01. «Act I (T.I.P.)» (co-produced with T.I. & Caviar)
 08. «Act II (T.I.)» (co-produced with T.I. & Caviar)
 09. «Help Is Coming»
 15. «Act III (T.I. vs T.I.P.)» (co-produced with T.I. & Caviar)

Talib Kweli — Eardrum 
 03. «Hostile Gospel Pt. 1 (Deliver Us)»

Jay-Z — American Gangster 
 10. «Ignorant Shit» (Feat. Beanie Sigel)
 15. «American Gangster» (Bonus Track)

2008

Common — Smirnoff Signature Mix Series 
 00. «The Light '08 (It’s Love)» (Feat. Marsha Ambrosius)

Rakim — The Archive: Live, Lost & Found 
 04. «It’s Nothing»

The Game — L.A.X. 
 00. «Superman» (Leftover track)

T.I. — Paper Trail 
 05. «Live Your Life» (Feat. Rihanna)

Jay Electronica — Fresh Cuts Vol. 3 (Music By Guitar Center Employees) (Guitar Center compilation) 
 00. «Exhibit A (Transformations)»

Maroon 5 — Call and Response: The Remix Album 
 04. «Makes Me Wonder (Just Blaze Remix)»

Jamie Foxx — Intuition 
 03. «Number One» (Feat. Lil Wayne)

2009

Maino — If Tomorrow Comes (June 30, 2009) 
 07. «All the Above» (Feat. T-Pain) (Co-produced with Nard & B)

Fabolous — Loso's Way (July 28, 2009) 
 14. «Lullaby» (Produced by The Alchemist, scratches by Just Blaze)

Skyzoo — The Salvation (September 29, 2009)  
 02. «Return Of The Real»

Saigon — Warning Shots 2 
 15. «Who Can Get Busy» (Feat. Grand Puba)
 15. «Gotta Believe It» (Feat. Just Blaze)

Sha Stimuli — My Soul To Keep (October 27, 2009)  
 06. «Move Back» (Feat. Freeway)

2010

Eminem — Recovery 
 01. «Cold Wind Blows»
 09. «No Love» (Feat. Lil' Wayne)
 16. «You’re Never Over»
 19. «Session One» (Feat. Slaughterhouse) (iTunes Bonus Track)

Capone-N-Noreaga — The War Report 2: Report the War 
 16. «T.O.N.Y Part. 2»

Fat Joe — The Darkside Vol. 1 
 03. «I Am Crack»

Joe Budden — Mood Muzik 4: A Turn 4 The Worst 
 16. «Stuck In The Moment»

Upcoming Projects

Redman — Reggie (December 7, 2010) 
 00. «Oh My»

Game — The R.E.D. Album (2011) 
 Producer on the album

T.I. — No Mercy (December 7, 2010) 
 09. «Salute»

Jay Electronica — Act II: Patents Of Nobility (The Turn) (December, 2010) 
 00. «Dear Moleskine»
 00. «Exhibit A»
 00. «Exhibit C»

Saigon — The Greatest Story Never Told (TBA) 
 00. «It’s Alright» (Feat. Marsha Ambrosius)

Big Sean — «Finally Famous»  «(September 14, 2010)»  
 15. «Illegal Content» (Feat. Eminem)

Unsorted 

 Angie Martinez 
 «Take You Home (Just Blaze Remix)» (Feat. Fabolous & Kelis)

 Beanie Sigel 
 «Get Down (Remix)» (Feat. Freeway, Clinton Sparks & Young Gunz)

 Beastie Boys 
 «Ch-Check It Out (Just Blaze Remix)»

 Beenie Man 
 «Feel It Boy (Just Blaze Remix)» (Feat. Janet Jackson)

 Bow Wow 
 «Play The Game»

 Cam'ron 
 «I Am Dame Dash» (Feat. Dame Dash & Джим Джонс)

 Chingy 
 "I Must Be Dreaming (Feat. Джоджо)

 Крис Браун 
 «Real Throwback» (Feat. Fabolous)

 Cory Gunz 
 «I Gotcha» (Feat. Lil Wayne)

 Diddy 
 «Get Off»

 DJ Drama 
 «Million Dollar Baby» (Feat. Lil Wayne)

 DJ Green Lantern 
 «Impeach The President» (Feat. Dead Prez, Immortal Technique & Saigon)

 Edison Chen 
 «Act Like You Know»

 Erick Sermon 
 «Guns Out In A Circle»

 Eve 
 «Let Go (Hit The Dance Floor)» (Feat. Jadakiss)

 Faith Evans 
 «Just Burnin» (Feat. Diddy & Freeway)

 Foxy Brown 
 «Art of War»

 Freck Billionaire 
 "Break You Off (Feat. Fabolous)
 «In The Streets»

 Freeway 
 «Shootout»
 «Flipside pt. 2» (Feat. Peedi Crakk)

 Funkmaster Flex 
 «We Are» (Feat. Memphis Bleek & Geda K)

 The Game 
 «Fall Back» (Feat. Freeway & City Boy of AZ Boys)

 Harlem World 
 «I Like It» (Feat. Mase)
 «Family Crisis»

 Janet Jackson 
 «Love Me (Early version of Just A Little While)» (Feat. Naledge)

 Jay Electronica 
 «Exhibit A (Transformation)»

 Jay-Z 
 «Flow»
 «99 Problems (Just Blaze Remix)»
 «Moment of Clarity (Just Blaze Remix)»
 «Allure (Just Blaze Remix)»
 «Warm It Up Jay Freestyle»
 «Public Service Announcement (Part 2)»
 «Ignorant Shit (Original Version)»
 «Reminder (Just Blaze Remix)»

 Kanye West 
 «Touch The Sky (Remix)» (Feat. D-Block)
 «Overrreact» (Feat. Consequence)
 «What Else» (Feat. AZ)

 Kid Cudi 
 «Not I Alone» (Feat. Snoop Dogg)

 Killah Priest 
 «Fall Of Solomon»

 Lenny Kravitz 
 "Storm (Just Blaze RMX) (Feat. Jay-Z)

 Lil Wayne 
 «Million Dollar Baby»

 Maino 
 «All The Above» (Feat. T-Pain)

 Mariah Carey 
 «Boy (I Need You) (Remix)» (Feat. Cam'ron, Juelz Santana & Freeway)
 «Through The Rain» (Feat. Joe & Kelly Price)

 Mario 
 «C’mon (Just Blaze Remix)»

 MF Doom 
 «Kookies (Just Blaze Remix)»

 Naledge 
 «My Country» (Feat. Cornel West & Assata Shakur)

 Nelly 
 «Roc The Mic (Remix)» (Feat. Beanie Sigel, Freeway, & Murphy Lee)

 Nicole Scherzinger 
 «Wanna Dance?» (Feat. Diddy & Ludacris)
 «Yall Be Trippin'»
 «Camera»
 «Give It To Me»
 «Diamond’s Are A Girl’s Best Friend»
 «March»
 «Do Whatever U Want»
 «Kiss & Tell»
 «Steam» (re-edit) (Feat. Britney Spears)

 N.O.R.E. 
 Niggarican (Feat. Peedi Crakk)

 Royce Da 5'9" 
 «What We Do»
 «King of Detroit»

 Saigon 
 «C'mon Baby» (Feat. Swizz Beatz)
 «C’mon Baby (Remix)» (Feat. Swizz Beatz & Jay-Z)
 «Believe It» (Feat. Red 5)
 «Clap» (Feat. Faith Evans)
 «A Better Way»
 «The Invitation» (Feat. Q-Tip & Fatman Scoop)
 «However Do You Want It (Chilly Boom)» (Feat. Cham & Kardinal Offishall)
 «Preacher»
 «The Truth»
 «The Greatest Story Never Told»
 «Enemies & Friends» (Feat. Bun B)

 Shaggy 
 «Hey Sexy Lady (Put It On Me Just Blaze Remix)» (Feat. Brian & Tony Gold)

 Swizz Beatz 
 «Ride Or Die» (Feat. Fabolous)

 T.I. 
 «You Ain’t Fly»
 «All Night»

 Teriyaki Boyz 
 «Baggy Pants»

 The Game 
 «Undefeated» (Feat. Busta Rhymes & Marsha Ambrosius
 «Beat 'Em Up»
 «I’ll Find You»

 Twista 
 «Ass Whoop» (Feat. Saigon)

 Tragedy Khadafi 
 «Against All Odds»

 Xzibit 
 «Multiply (Remix)» (Feat. Busta Rhymes)

Soundtracks 

 «NBA Street Vol. 2» by EA Sports BIG
 «Tiger Woods PGA Tour 2004» by EA Sports
 «NBA Ballers: Chosen One» by Midway Games

Ссылки 
 
 Just Blaze’s Myspace
 Just Blaze & John Mayer dLife Jam Session
 The Megatron Don
 Just Blaze & Alchemist ‘Soundclash Tour (Trailer)

Just Blaze